La Coppa Latina è un torneo amichevole di pallavolo femminile riservato alle squadre nazionali. La competizione è organizzata dalla Federazione pallavolistica del Perù. Il torneo si è disputato per la prima volta nel 2009.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni